NRP „Mondego” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty portugalskiej marynarki wojennej:
 NRP „Mondego” – torpedowiec typu Tb 82 F z okresu I wojny światowej, wcześniej austro-węgierski SM Tb 91 F
 NRP „Mondego” – okręt patrolowy typu Flyvefisken z końca XX wieku, zakupiony w 2014 roku (ex duński KDM „Glenten”)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy portugalskich okrętów